Казимир може бити:

 Казимир (име)
 Казимир (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република

или

 Казимир III, пољски краљ
 Казимир IV, пољски краљ и велики кнез Литваније
 Вишни Казимир, насеље у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република